Abela – antroponimo femminile, variante di Abele
Gaetano Abela – patriota italiano
George Abela – politico e dirigente sportivo maltese
Georgina Abela – cantante maltese
Laura Abela, meglio conosciuta con lo pseudonimo di L'Aura – cantante italiana
Robert Abela – politico e avvocato maltese, figlio di George
Wistin Abela – politico maltese

Altri progetti